In 2010 werd het 106de Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 16 januari tot 28 april. Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Guanabara en Taça Rio. Omdat Botafogo beide toernooien won moest er geen finale gespeeld worden om de titel.

Taça Guanabara

Groep A

Groep B

Troféu Moisés Mathias de Andrade

Knock-outfase

Taça Rio

Groep A

Groep B

Troféu João Ellis Filho

Knock-outfase

Degradatiegroep
In de totaalstand eindigde Tigres do Brasil laatste en degradeerde rechtstreeks. Duque de Caxias, Resende en Friburguense telden evenveel punten en speelden een play-off om de degradant te bepalen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2010